Лесничье — топоним; название населённых пунктов:

Россия 
 Лесничье — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области.

Украина 
 Лесничье — село в Бершадском районе Винницкой области.